USS Minnesota — кораблі ВМС США. Фрегат та підводний човен названі на честь річки Міннесота, броненосець - на честь штату Міннесота. 

 USS Minnesota (1857) — паровий фрегат, збудований у 1859 році. Брав участь у громадянській війні в США. Проданий у 1901 році.
 USS Minnesota (BB-22) — броненосець-пре-дредноут типу «Коннектикут». На службі протягом 1907-1923 років, у 1924 році зданий на злам.
 USS Minnesota (SSN-783) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2013 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни